La Premier League 2016-2017 è stata la 118ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 13 agosto 2016 e il 21 maggio 2017 e concluso con la vittoria del , al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Harry Kane () con 29 reti..

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse ,  e  sono saliti dalla Championship il , il  e, dopo i play-off, l'.

Il , dopo oltre un secolo di storia, abbandona Boleyn Ground per trasferirsi al London Stadium, costruito per le Olimpiadi tenutesi a Londra nel 2012. Lo  invece cede i diritti sul nome del proprio stadio ad una nota azienda di scommesse sportive, assumendo quindi il nome di Bet365 Stadium.

Ulteriore novità è rappresentata dalla folta presenza di allenatori internazionali. Dopo la passata stagione chiusa a metà classifica, il  si affida ad Antonio Conte per risollevare le sorti del club londinese. Duello a distanza tra Pep Guardiola e José Mourinho, chiamati a guidare le rispettive squadre di Manchester: il primo è stato scelto come allenatore del City, mentre il portoghese siederà sulla sponda dei "diavoli rossi" dello United.

La pattuglia di allenatori italiani, oltre a Conte, comprende il ritorno di Walter Mazzarri che riparte dall'ambizioso , mentre sono confermati, dopo le imprese compiute con le rispettive squadre, Francesco Guidolin allo  (dopo averla portata a un'onorevole salvezza raggiunta in rimonta) e Claudio Ranieri, che ha condotto il  alla storica vittoria del campionato inglese. Conferme infine anche per Jürgen Klopp al  e Arsène Wenger all'.

Formula 
Come nelle precedenti annate, per via del Ranking UEFA, accedono alla fase a gironi della Champions League le prime tre squadre classificate, mentre la 4ª approda di diritto al turno di spareggi della stessa competizione. Entrano in Europa League la 5ª squadra classificata e le vincenti di FA Cup e League Cup. Nel caso in cui le vincenti delle due coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato, al loro posto si qualificheranno la 6ª in campionato ed eventualmente la 7ª. Le ultime tre squadre classificate retrocedono in Championship.

Calciomercato

Sessione estiva 

Nella sessione estiva, Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore del  con l'obiettivo di far tornare i blues competitivi dopo una stagione fallimentare, chiusa al decimo posto. L'accordo era ufficiale dal 4 aprile 2016, ma prima di allenare i blues l'allenatore pugliese doveva portare a termine il suo incarico come C.T. dell'Italia a Euro 2016. José Mourinho diventò il nuovo allenatore del , dopo che per mesi si era parlato di una possibile staffetta tra lui e l'olandese Van Gaal sulla panchina dei reds. Il  sostituì Manuel Pellegrini con Pep Guardiola. L'accordo era ufficiale dal 2 febbraio 2016, ma Guardiola doveva completare il proprio incarico con il . Il  invece assunse come nuovo allenatore Walter Mazzarri, facendo diventare così 4 gli allenatori italiani in Premier (gli altri 3 sarebbero il già citato Conte, Francesco Guidolin e Claudio Ranieri, fresco vincitore del titolo nella stagione 2015-2016 con il ). Tra le altre squadre ad aver cambiato allenatore ci sono l' che ha affidato l'incarico a Ronald Koeman, ex allenatore del .

Il Chelsea acquistò dal Leicester City uno dei protagonisti della squadra campione d'Inghilterra 2015-2016, ovvero N'Golo Kanté per 36 milioni di euro, Michy Batshuayi dal  per 39 milioni di euro, Marcos Alonso dalla  per 26,5 milioni di euro e David Luiz per 38,5 milioni di euro (trattasi di un ritorno in quanto Luiz giocò nel Chelsea dal gennaio 2011 al 2014). Come terzo portiere i blues presero Eduardo, campione d'Europa nel 2016 con la Nazionale Portoghese (da portiere da riserva) che nella stagione 2010-2011 militò in Serie A nel .

Non fu da meno il Manchester Utd che acquistò Paul Pogba per 105 milioni di euro dalla ; oltre a essere un ritorno, in quanto il francese già militò in passato per la squadra mancuniana (dal 2009 al 2011 nelle giovanili, mentre nella stagione 2011-2012 giocò poche partite in prima squadra), Pogba diventa all'epoca il giocatore più pagato nella storia del calcio. Oltre a Pogba alla corte di Mourinho arrivarono altri tre giocatori di livello: Zlatan Ibrahimović a parametro zero dal , Henrix Mxit'aryan dal  per 31,5 milioni di euro ed Eric Bailly dal  per 38 milioni di euro.

Il Manchester City invece ha investito meno soldi dell'altro club di Manchester ma ha preso più giocatori: su tutti John Stones, difensore proveniente dell' pagato 56,5 milioni (più 4 di bonus per un totale di 60,5). Oltre a Stones i citizens hanno acquistato anche İlkay Gündoğan dal Borussia Dortmund per 27 milioni di euro, Nolito dal  per 18 milioni di euro, Leroy Sané dallo  per 45 milioni di euro e Claudio Bravo dal  per 18 milioni di euro. Per quanto riguarda le operazioni in uscita i citizens hanno ceduto in prestito Joe Hart in Italia al , il canterano Seko Fofana, sempre in Italia, all' (ma in questo caso a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro più 2 di bonus) e Martín Demichelis all' a parametro zero.

Sessione invernale 
Nella sessione invernale di calciomercato niente acquisti per le big del campionato, fatta eccezione per il Manchester City che ha completato il trasferimento di Gabriel Jesus (già acquistato la scorsa estate dal ): piuttosto, hanno salutato definitivamente alcuni giocatori di spicco come Oscar e Ivanovic del Chelsea, passati rispettivamente al  e allo , o Depay, passato all’. Le vere protagoniste sul mercato sono state soprattutto le squadre in lotta per la salvezza: il  si è assicurato diversi nomi importanti come quelli di Sakho e van Aanholt, mentre lo  si è rinforzato con l’esterno ex  Narsingh, Carroll, Olsson e Jordan Ayew (fratello di André, proprio ex giocatore dei gallesi e ora al ). Ancora meglio l’ che, pur avendo perso due elementi fondamentali come Livermore (passato al WBA) e Snodgrass, ha acquistato addirittura 8 giocatori, tra cui l’ex Inter Andrea Ranocchia. Bene anche  (soprattutto con il colpo Schneiderlin), mentre il West Ham ha dovuto dolorosamente salutare Dimitri Payet (tornato al ).

Avvenimenti

Girone di andata

Partono forti le tre squadre più attese: dopo tre giornate a punteggio pieno si trovano infatti il Chelsea di Conte, il Manchester City di Guardiola ed il Manchester United di Mourinho. Già dalla giornata successiva però gli equilibri cambiano quando il City espugna Old Trafford nel derby e si lancia in fuga con 6 successi consecutivi. Il primo segnale d'allarme arriva alla settima giornata quando il  vince con autorità lo scontro diretto. In difficoltà il Manchester United che incappa in una serie di pareggi ed il Chelsea con alcuni bookmaker che quotano ad una cifra bassa l'esonero di Conte dopo le sconfitte abbastanza nette contro Liverpool ed Arsenal. Proprio nel derby però Conte decide di cambiare modulo e passare alla sua tipica difesa a 3. I Blues svoltano ed iniziano un filotto di vittorie che li portano in cima alla classifica.

Lo scontro diretto all'Etihad vede il City prendere il comando nel primo tempo, ma nella ripresa la stagione svolta ed il titolo prende la strada di Londra: De Bruyne centra la traversa a porta vuota, sul ribaltamento di fronte il Chelsea pareggia e nel finale vince la partita. Il Chelsea è campione d'inverno con 13 vittorie consecutive in una sola stagione, un record per la Premier League. Alle sue spalle emerge il Liverpool che il 31 dicembre sconfigge di misura il Manchester City. Guardiola è clamorosamente fuori dai giochi per il titolo. Terzo è l'Arsenal, il Tottenham condivide la quarta posizione con gli skyblues di Manchester mentre il Manchester United è attardato in sesta posizione. In zona retrocessione , Hull City e Swansea City inseguono  ed i campioni in carica del Leicester City che non replica le entusiasmanti prestazioni europee.

Girone di ritorno
La prima gara dell'anno segna una svolta nella corsa al titolo quando il Tottenham si impone nettamente sul Chelsea ponendo fine al filotto di vittorie della capolista. Sono proprio gli Spurs a lanciare la sfida al titolo visto che il Liverpool entra in crisi con solo 6 punti ottenuti nei primi 2 mesi dell'anno mentre l'Arsenal come di consueto accusa una flessione di risultati nella seconda parte della stagione. Il Chelsea si riprende bene dalla sconfitta ed infila una nuova serie positiva che permette agli uomini di Conte di mantenere un vantaggio rassicurante sui rivali londinesi.

In coda intanto fa scalpore l'esonero di Claudio Ranieri appena 9 mesi dopo aver portato il Leicester City al titolo di campione d'Inghilterra, con le Foxes, precipitate in zona retrocessione e col rischio quindi di essere la prima squadra campione a retrocedere dal 1937-1938. Clamorosamente però dopo la cacciata del tecnico testaccino il Leicester mette insieme una serie di risultati utili che permetteranno al club di raggiungere una tranquilla salvezza con in panchina l'ex vice Craig Shakespeare. Nel frattempo il Chelsea rallenta venendo prima a sorpresa sconfitto da un Crystal Palace a caccia di punti salvezza e rigenerato dalle cure di Sam Allardyce, tornato in panchina dopo lo scandalo che lo vide coinvolto in autunno alla guida della nazionale, e poi da un Manchester United che si rende protagonista di un pessimo finale di campionato, distratto dalla Europa League.

Il Tottenham si riporta fino a meno 4 ma la sconfitta alla terzultima giornata sul campo del West Ham United segna la resa per gli uomini di Pochettino. Il Chelsea espugna il campo del West Bromwich alla penultima giornata e si laurea così campione d'Inghilterra per la sesta volta nella sua storia. Alle spalle delle londinesi emerge con un finale di stagione positivo il Manchester City che centra quantomeno la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League mentre il Liverpool conclude al 4º posto e stacca il pass per il preliminare. Beffato l'Arsenal che rimane fuori dalla massima competizione europea dopo 19 partecipazioni consecutive. Per i Gunners la stagione è stata più interessante fuori dal campo con le continue proteste dei tifosi contro il manager Wenger. Ai preliminari di Europa League parteciperà invece l'Everton che distanzia nettamente il resto del gruppo.

In coda arriva con anticipo la condanna per il Sunderland, a cui non riesce l'ennesima rimonta, e per un Middlesbrough che chiude con il peggior attacco. L'ultima retrocessa è l'Hull City, partito come principale candidato alla retrocessione ma che stupisce tutti lottando fino alla fine nonostante un mercato deficitario sia in estate che in inverno. Fatale alle Tigers è la sconfitta subita sul campo del Crystal Palace che scampa alla retrocessione insieme ad uno Swansea City protagonista di un ottimo finale di stagione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2017-2018
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017-2018
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018
      Retrocesse in Football League Championship 2017-2018

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la differenza reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Chelsea (30)
 Minor numero di sconfitte: Tottenham (4) 
 Miglior attacco: Tottenham (86 gol fatti)
 Miglior difesa: Tottenham (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Tottenham (+60)
 Maggior numero di pareggi: Manchester United (14)
 Minor numero di pareggi:Chelsea (3)
 Minor numero di vittorie: Middlesbrough (5)
 Maggior numero di sconfitte: Sunderland (23)
 Peggior attacco: Middlesbrough (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Hull City e Swansea (69 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Hull City (−33)
 Miglior serie positiva:Chelsea (11 risultati utili) 
Partite
 Più gol (9)
Swansea City - Crystal Palace 5-4
Everton - Bournemouth 6-3
 Maggiore scarto di gol (6): Hull City - Tottenham 1-7

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016-2017